Alban Muça – calciatore albanese
 Gentjan Muça – calciatore albanese
 Shkëlqim Muça – allenatore di calcio